De Bundesliga 1986/87 was het 24e seizoen van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalcompetitie. Het was het 78e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München veroverde voor de derde keer op rij en de negende keer in totaal de titel in de Bundesliga. Het was na het kampioenschap in 1932 de tiende landstitel voor de club, die daarmee Duits recordhouder werd.

Eindstand 

 Kampioen Bayern München plaatste zich voor de Europacup I 1987/88
 Bekerwinnaar Hamburger SV plaatste zich voor de Europacup II 1987/88
 De nummers 3, 4, 5 en 6 van de competitie, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, SV Werder Bremen en Bayer 04 Leverkusen namen deel in de UEFA Cup 1987/88
 Fortuna Düsseldorf en Blau-Weiß 90 Berlin degradeerden rechtstreeks naar de 2. Bundesliga
 De kampioen Hannover 96 en de nummer twee Karlsruher SC promoveerden rechtstreeks uit de 2. Bundesliga
 FC Homburg wist zich na beslissingswedstrijden, 3-1 en 1-2, tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga, FC St. Pauli, te handhaven in de Bundesliga

Uitslagen

Statistieken

Topscorers

FC Bayern München

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 1986/87 onder leiding van trainer-coach Udo Lattek voor de tiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van (West-)Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Zie ook
 DFB-Pokal 1986/87
 DDR-Oberliga 1986/87

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1986/87